Kárpáti József (1916–2010) magyar diplomata, nagykövet
 Kárpáti József (1930–2014) orgonaművész
 Kárpáti József (1944–2022) labdarúgó (Újpesti Dózsa, Egri Dózsa)
 Kárpáti József (1958) festő, grafikus, trombitás